Falkenhahn ist der Familienname folgender Personen:

Uwe Falkenhahn (* 1954), deutscher Fußballspieler
Viktor Falkenhahn (1903–1987), deutscher Literatur- und Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer